Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club Standard Luik hebben getraind van 1912 tot heden.

 

Standard Luik
Standard Luik
Trainers
Trainers